Schaft (pauze), etenspauze van werklui
 Schaft (plaats), dorpskern in Borkel en Schaft in Noord-Brabant
 Schaft (oppervlaktemaat), oppervlaktemaat 1601 Nieuw Lekkerland), bijvoorbeeld 2 morgen, 3 hont, 56 schaft en 3 voeten

Personen:
 Hannie Schaft, Nederlands verzetsheldin
 Loes van der Schaft, Nederlands omroepster